Spojení písmen V a G může mít různé významy:

VG 
 VG – kód ISO 3166-2 pro Britské Panenské ostrovy
 VG – zkratka norského deníku Verdens Gang
 Vegetable Glycerin neboli rostlinný glycerin 
 VG – označení NATO pro nervově paralytickou látku amiton

.vg 
 .vg – internetová doména nejvyššího řádu pro Britské Panenské ostrovy

Externí odkazy